Bourassa ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Bourassa (1868–1952), kanadischer Publizist und Politiker
 Louis Bourassa (* 1954), kanadischer Ruderer
 Napoléon Bourassa (1827–1916), kanadischer Bildhauer, Architekt, Maler und Autor
 Robert Bourassa (1933–1996), kanadischer Politiker

Sonstiges:
 Henri-Bourassa (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 H. E. Bourassa, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller